

Sigle 
 Partito Socialista Riformista – partito politico italiano del passato
 PSR - Programma di Sviluppo Rurale (vd FEASR)
 PSR – Piano sanitario regionale
 PHP Standard Recommendation – una specifica di standardizzazione del linguaggio di programmazione PHP

Astronomia 
 PSR – sigla di catalogo delle pulsar

Codici 
 PSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pescara (Italia)